Il singolare del torneo di tennis ATP Bordeaux 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Harold Solomon 6–0, 6–7, 6–1, 1–6, 6–4.

Teste di serie

 Harold Solomon (finale)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Yannick Noah (campione)

 Peter McNamara (primo turno)
 Terry Moor (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr (semifinali)
 Dominique Bedel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1979